Thunder (band), een Engelse band
Thunder (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Thunder (film)
Thunder (Imagine Dragons), een single uit 2017
Thunder (Yellow Claw & The Opposites), een single uit 2013
Berlin Thunder, een Duits voormalig American footballelftal
Minnesota Thunder, een Amerikaans voormalig voetbalelftal
Oklahoma City Thunder, een Amerikaanse basketbalploeg